Die 113. UCI-Bahn-Weltmeisterschaften sollen im August 2023 im schottischen Glasgow, Vereinigtes Königreich, im Rahmen der UCI-Radsport-Weltmeisterschaften 2023 ausgetragen werden.

Die Wettbewerbe sollen im August 2023 im Sir Chris Hoy Velodrome stattfinden.

Einzelnachweise 

2023
Radsportveranstaltung 2023
Bahnradsport-Wettbewerb in Glasgow